Steele é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Steele (Dakota do Norte)
Condado de Steele (Minnesota)

Desambiguações de topônimos